Damiano Brigo (n. 1973), cestista italiano 
 Damiano Brigo (n. 1966), matematico italiano esperto di matematica finanziaria, teoria dei sistemi e calcolo delle probabilità